БФБ, аббревиатура, может означать:
 БФБ () — спортивная федерация Республики Беларусь.
 БФБ () — бакинская фондовая биржа, главная фондовая биржа Азербайджана.